A 2018–2019-es olasz labdarúgó-bajnokság a Serie A a 87. kiírása volt. A szezonban a 20 csapatból az előző szezon első 17. helyezettje, valamint a másodosztályból feljutott 3 csapat vett részt. A múlt szezon végén a Serie B-be visszaesett csapatok az Crotone, a Hellas Verona és a Benevento voltak. A Juventus történetének 35. bajnoki címét szerezte meg 2019. április 20-án egy Fiorentina ellen megnyert mérkőzésen.

Csapatok

Csapatok elhelyezkedése és száma régiónként

Vezetőedzők, csapatkapitányok, gyártók és mezszponzorok

Vezetőedző-váltások

Tabella

Helyezések fordulónként

Eredmények

Statisztika

Gólszerzők

1 Piątek a 20. fordulóig a Genoában játszott, és 13 gólt szerzett.

Gólpasszok

Mesterhármasok

Megjegyzés
4 A játékos négy gólt szerzett ; (H) – Hazai ; (I) – Idegenbeli

Díjak 

2019-ben a Serie A bemutatta a Serie A díjakat az első alkalommal, az Opta Sports-tól és a Netco Sports-tól használva számításokat a szezon legjobb játékosainak megállapítására.

Csapatok száma régiónkénti bontásban

Jegyzetek

Források
 

Serie A szezonok

olasz 1